Popis zemalja prema nominalnoj vrijednosti BDP-a po stanovniku u 2013.

U ovom su članku četiri popisa zemalja svijeta svrstana prema nominalnoj vrijednosti njihova bruto domaćega proizvoda po stanovniku (per capita). To je vrijednost konačnih dobara i usluga proizvedenih u pojedinoj državi u pojedinoj godini, preračunatih prema tržišnom tečaju u američki dolar i podijeljenih prosječnim stanovništvom te godine ili stanovništvom na polovici te godine.

Donji brojevi ne uzimaju u obzir razlike u troškovima života u različitim zemljama, a podatci se mogu razlikovati od godine do godine zbog promjena tečaja domaće valute. Takve promjene mogu se odraziti na poredak neke zemlje, iako često posve malo ili nimalo utječu na životni standard pučanstva.

Stoga te iznose treba uzeti s oprezom. BDP po stanovniku često se smatra pokazateljem životnoga standarda zemlje; iako to može biti sporno, jer BDP po glavi stanovnika nije mjerilo osobnih primanja.

Usporedba primanja među državama često se pravi na osnovi pariteta kupovne moći (PKP) da bi se prilagodile razlike u troškovima života u različitim zemljama. (Vidi Popis zemalja po BDP-u (PKM) po stanovniku.) PKP uglavnom uklanja problem tečaja, ali ima i nedostatke: ne odražava vrijednost gospodarske proizvodnje u međunarodnoj trgovini, a zahtijeva i više od procjene BDP-a po glavi stanovnika. U cjelini, PKP po stanovniku uže je usmjeren od nominalnoga bruto domaćega proizvoda po glavi stanovnika.

Nesuverene tvorbe (svijet, Europska unija i neka ovisna područja) navedene su u popisu jer se pojavljuju u izvorima. Ta gospodarstva nisu poredana na ovoj ljestivici, ali su uvrštena po BDP-u za usporedbu i označena kosim slovima.

Svi su podatci izraženi u američkim dolarima.

Popis država i ovisnih područja

Dodatni izvori
 Popis zemalja po ljudskom razvojnom indeksu
 Popis zemalja po BDP-u (PKM)
 Popis zemalja po BDP-u (PKM) per capita
 Popis država po inozemnom dugu
 Popis država po javnom dugu u odnosu na BDP
 List of countries by average wage
 List of countries by GDP (nominal)
 List of countries by GDP (PPP) per capita
 List of countries by GDP (real) per capita growth rate

Izvori

Vanjske poveznice
 Chart of GDP per capita at current prices by Google, World Bank data
 World Map and Chart of GDP per capita at current prices

Ekonomski popisi
Makroekonomija
Države svijeta
Države
Države
Države